Футболни стадиони в Латвия подредени по капацитет.

Източници 
 Списък с латвийски футболни стадиони в Euro.Stades.ch

!
Футбол в Латвия